Dois na Fossa - Maysa & Tito Madi é um álbum de compilação das músicas gravadas pela cantora Maysa e pelo cantor Tito Madi, lançado em 1975 pela RCA Victor. O título do disco refere-se ao fato dos dois artistas serem famosos por cantar canções tristes e românticas. As canções de Tito Madi foram extraídas do álbum Tito Madi em Nova Dimensão, lançado por ele em 1968. As canções de Maysa foram extraídas do seu disco epônimo de 1966. As faixas ímpares são interpretadas por Maysa, enquanto as faixas pares por Tito Madi.

Faixas 

Álbuns de Maysa
Álbuns de 1975
Coletâneas de 1975
Álbuns em língua portuguesa